Netting steht für:

 Netting (Finanzen), die Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Vertragspartnern
 Netting (Gemeinde Hohe Wand), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Netting ist der Familienname folgender Personen:
 M. Graham Netting (1904–1996), US-amerikanischer Zoologe
 Tessa Netting (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin